Club Deportivo Onda – hiszpański klub piłkarski, występujący w Regional Preferente, mający siedzibę w mieście Onda.

Sezony 

 1 sezonów w Segunda División B
 34 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1950